Tamara Zidanšek era la campionessa in carica, ma è stata eliminata al primo turno da Anna Kalinskaja.

In finale Petra Martić ha sconfitto Olga Danilović con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Danielle Collins (primo turno)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)

  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Caroline Garcia (semifinale) 
  Tamara Zidanšek (primo turno) 
  Varvara Gračëva (primo turno)

Wildcard 

  Susan Bandecchi (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

  Simona Waltert (quarti di finale)

Ranking protetto 

  Tatjana Maria (ritirata)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva (secondo turno)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Cristina Bucșa (secondo turno)

  Olga Danilović (finale) 
  Léolia Jeanjean (secondo turno) 
  Eva Lys (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lausanne 2022